NAV steht für:

 NAV, norwegische Arbeits- und Wohlfahrtsverwaltung
 Navistar (NYSE:NAV), US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Microsoft Dynamics NAV, ERP-Software
 Natriumdampf-Hochdrucklampe
 NAV-Virchow-Bund, deutsche Ärzteorganisation
 Nederlands Antilaanse Voetbal Unie, Fußballverband der Niederländischen Antillen
 Net Asset Value, englisch für Nettoinventarwert, Nettovermögenswert eines Fonds (auch: Realisationswert, Substanzwert, Liquidationswert, Buchwert)
 Network Allocation Vector, siehe Netzbelegungsvektor
 Niederspannungsanschlussverordnung
 Nomina Anatomica Veterinaria, siehe Nomenklatur (Anatomie)#Nomenklaturen
 Normalarbeitsverhältnis
 Norton AntiVirus
 Flughafen Nevşehir-Kapadokya (IATA-Code) in der Türkei

NaV. steht für:

 (Besitzer-)Name auf Vorsatz (leere erste Buchseiten)

Nav steht für:

 Nav (Afghanistan), Ort in Badachschan, Afghanistan
 Nav (Ardabil), Ort in Ardabil (Provinz), Iran
 Nav (Kordestān), Ort in Sarvabad (Verwaltungsbezirk), Kordestān, Iran
 Nav, kanadischer Rapper, Musikproduzent und Songwriter

nav steht für:

 Navajo (Sprache) (ISO-639-3-Code)

NAV